Brégence , ville d'Autriche.
Jake Brigance